Colonel bezeichnet:

 im englischen und romanischen Sprachraum den militärischen Rang eines Obersts
 als Colonel-Major den dritten Rang der Stabsoffiziere des Pariser Hôtel des Invalides
 im Bleisatz eine Schriftgröße von sieben Didot-Punkten, siehe Kolonel
 alte Bezeichnung für einen Regimentsinhaber

Siehe auch: